Seili kan syfta på:

 Seili – finskspråkigt namn på en ön i Skärgårdshavet i Egentliga Finland, se Själö, Nagu
 Seili (1942) – ett landstigningsfartyg i finska marinen
 2292 Seili – en asteroid
 Seili (musikalbum) – ett studioalbum av den finländska sångaren Jenni Vartiainen